Ика може да се отнася за:

 Ика, град в Перу
 Ика, провинция в Перу
 Ика, регион в Перу
 ИКА, италианска космическа агенция